Arifi ist der Familienname folgender Personen:

 Jeton Arifi (* 1985), deutsch-albanischer Fußballspieler
 Shpejtim Arifi (* 1979), kosovarischer Fußballer
 Shqiprim Arifi (* 1976), serbischer Politiker
 Teuta Arifi (* 1969), Politikerin